Armañac o Armagnac puede referirse a:
 Armañac, región histórica en el oeste de Occitania, dentro de Gascuña y en la cuenca de Aquitania.
 El Condado de Armañac, jurisdicción medieval gascona.
 La casa de Armagnac, antigua y poderosa familia de la nobleza francesa.
 El armañac, un brandy con una tasa de alcohol igual o superior al 40%.
 Los Armagnacs, un importante partido político francés durante la guerra de los Cien Años.